Анатолий Васильевич Саржевский (укр. Анатолiй Васильович Саржевський; 30 мая 1957, Фалешты, Молдавия — 29 июня 2020, Киев) — украинский и советский гандболист, мастер спорта международного класса, обладатель кубка IHF 1982/1983 года, победитель молодёжного чемпионата мира, арбитр национальной категории.

Биография 
Анатолий Саржевский — воспитанник криворожского гандбола.

Достижения 
 Обладатель кубка IHF 1982/1983 года.
 Мастер спорта СССР международного класса.
 Победитель молодёжного первенства мира 1979 года.
 Трёкратный бронзовый призёр чемпионата СССР: 1982, 1983, 1984.

Гандболисты СССР